WGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wangaratta (Australia)